Гиббон:

 Гиббоновые (Hylobatidae) — семейство отряда приматов.
 Гиббоны (Hylobates) — род семейства гиббоновых.
 Гиббон Мюллера — вид приматов из семейства гиббоновых.
 Гиббон — персонаж, участник сражения в конце 6-й книги о Гарри Поттере.

Персоналии 
 Гиббон, Джон (1827—1896) — генерал-майор армии США, участник гражданской войны и индейских войн
 Гиббон, Джон Хейшам (1903—1973) — изобретатель аппарата искусственного кровообращения
 Гиббон, Майк — английский телережиссёр и продюсер.
 Гиббон, Эдуард (1737—1794) — английский историк, автор «Истории упадка и разрушения Римской империи».

Топоним 
 Гиббон — город в округе Сибли, штат Миннесота, США.
 Гиббон — приток реки Мадисон.